Europese weg 55
 E55 (Verenigde Arabische Emiraten), een nationale weg in de Verenigde Arabische Emiraten
 Nationale Energie Manifestatie 1955
 Mercedes-Benz E 55 AMG